La formula molecolare C21H22O4 può indicare:
 Bergamottina
 8-geranilossipsoralene

Formule molecolari